Pulkkinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1915-1977), homme politique finlandais
 (1875-1944), homme politique finlandais
Ari Pulkkinen (né en 1982), compositeur finlandais de bande de jeux vidéos
 (né en 1949), joueur finlandais de hockey sur glace
Kati Pulkkinen (née en 1975), fondeuse finlandaise
Patrik Pulkkinen (né en 2001), pilote de moto finlandais
Riikka Pulkkinen (née en 1980), écrivaine finlandaise
 (1873-1952), homme politique finlandais
Teemu Pulkkinen (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1992), patineur artistique finlandais
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1875-1945), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois